Артур Оганесян (1996) — вірменський боксер, чемпіон Європейськи ігор.
 Оганесян Артур Едуардович — спортсмен, володар 4-го дана по карате Кьокусінкай, майстер спорта міжнародного класу
 Оганесян Беатріс (1927—2008) — ірако-вірменська піаністка, перша концертна піаністка і жінка-композитор Іраку.
 Оганесян Оганес Арташесович ( 1993) — вірменський футболіст, нападник клубу «Пюнік».
 Оганесян Рената (* 2001) — українська парна фігуристка. Триразова чемпіонка України.
 Оганесян Хорен Георгійович ( 1955) — колишній радянський та вірменський футболіст, півзахисник.
 Оганесян Юрій Цолакович — радянський та російський фізик, доктор фізико-математичних наук. Академік РАН (2003), член-кореспондент АН СРСР (1980).

Див. також 
 Ованнісян
 Оганьянц
 Оганян
вірменські прізвища